Veeder ist der Familienname folgender Personen:

 William D. Veeder (1835–1910), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Mount Veeder AVA (Mount Veeder American Viticultural Area), Weinbaugebiet im US-Bundesstaat Kalifornien
 Wieder
 Wider